Сотир Христов Кецкаров () е крупен български търговец от XIX век, борец за установяване на българска църква в Македония.

Биографични данни 

Член е на охридския род Кецкарови. Жени се за Деспина Робева от големия охридски род Робеви, дъщеря на Анастас Робев. В края на 1853 година е заточен в Света Гора заедно със Димитър Паунчев и двама ресенци по искането на патриаршеските власти заради демонстрация срещу митрополит Дионисий Охридски. Успява да избяга, като скача от прозореца на затвора си.

Поради преслeдванията срещу Кецкаров, той е изпратен от Робеви и заминава за Саксония, за да управлява клона на фирмата на Робеви и Кецкари „Братя Робеви и Кецкарови“ (Herren Rombi & Keskari) в Лайпциг. Занимава се с обработка на кожи в Лайпциг, които получава от цяла България и продава на различни европейски пазари. В 1856 година става гражданин на Лайпциг, а на следващата година – и саксонски поданик.

В същата 1856 година Сотир Кецкаров основава фирмата „Кескари“, която съществува и днес със седалище в германския град Келкхайм.

Родословие

Бележки 

Български предприемачи от Македония
Български търговци
Кецкарови
Българи в Лайпциг